Antoni Ros i Güell (1877-1954), pintor barceloní
 Antoni Ros-Marbà (1937), director d'orquestra i compositor català
 Antoni de Ros i Moner (Perpinyà, segle XVI-Perpinyà, segle XVI), advocat i rector de la Universitat de Perpinyà
 Antoni Ros i Vilarrubias (1942-1994), traginer i impulsor del Museu del Traginer d'Igualada